Карнс ():

Фамилия 
Известные носители:
 Карнс, Брикстон (1960—2012) — американский актёр.
 Карнс, Дэвид (1948—2020) — американский юрист, политик и бизнесмен, сенатор США от Небраски.
 Карнс, Ким (род. 1945) — американская кантри-рок-певица и автор песен.
 Карнс, Райан (род. 1982) — американский актёр.

Топоним 
 Карнс — округ в штате Техас, США.
 Карнс-Сити — город в штате Техас, США.